Скопе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Скопенко Василь Федорович (1912—1945) — український педагог, Герой Радянського Союзу.
 Скопенко Віктор Васильович (1935—2010) — український науковець та педагог, ректор Київського університету, син В. Ф. Скопенка.
 Скопенко Вікторія Іванівна ( 1960) — художній керівник і диригент Української народної хорової капели Москви.
 Скопенко Степан Федорович — український правник.

Українські прізвища
Прізвища на -енко